International Lawn Tennis Challenge 1931 je bil šestindvajseti teniški turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in srednja Amerika

Južna Amerika

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1931 v športu
1931